Кингсбери има више значења:
 Округ Кингсбери (Јужна Дакота)
 Кингсбери (Невада)
 Кингсбери (Тексас)
 Кингсбери (Индијана)